Флаг внутригородского муниципального образования поселение Миха́йлово-Я́рцевское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 9 декабря 2010 года как флаг муниципального образования сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Михайлово-Ярцевское в городе Москве) и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6728.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную выпуклую полосу (шириной у краёв полотнища — 1/9 ширины полотнища, а в середине — 1/4 ширины полотнища) и воспроизводящее в середине изображение сидящего жёлтого медведя держащего жёлто-оранжевую исполинскую шишку (из герба поселения)».

Обоснование символики 
И берёзок стволы здесь белее,
И над церковью высится крест,
Мест нигде не найдёте милее,
Чем родимый для нас — Шишкин Лес.

Таким четверостишием открывают каждый год жители Михайлово-Ярцевского поселения свой праздник, посвящённый Дню поселения. Знаменитая не только в округе, но и по всей стране, питьевая вода «Шишкин Лес» — стала визитной карточкой поселения. И на флаге поселения — медведь, добрый герой многих русских сказок, держащий шишку — аллегория доброты, сердечности, гостеприимства местных жителей.

Медведь — символ России, хозяин леса, символ силы, простодушия, уверенности и материнской заботы о потомстве.

Шишка, как аллегория леса — символически указывает на название административного центра поселения посёлок Шишкин Лес.

Образ медведя (Михайло-Потапыч) в сочетании с красным (ярким, ярым) полем герба — созвучны названию поселения (Михайлово-Ярцевское).

Зелёный холм символически отражает рельеф местности сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Первый флаг

Примечания